

Pessoas 
 Albrecht Gessler
 Friedrich Leopold von Geßler (1688-1762), 
 Doc Gessler (1880-1924)
 Otto Gessler (1875-1955)

Localidades 
 Gessler (Santa Fé)

Outros 
 113355 Gessler

Desambiguação